Il distretto di Plovdiv (in bulgaro: Област Пловдив, Oblast Plovdiv) è uno dei 28 distretti della Bulgaria.

Comuni
Il distretto è diviso in 18 comuni:

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 

	

Plovdiv